

Bande dessinée 
 La Comédie tragique ou la Tragique Comédie de Mr. Punch, bande dessinée britannique de Neil Gaiman Dave McKean (1994).

Cinéma

Film 
 Comédie !, film de Jacques Doillon (1987). 
 Comédie d'amour, film de Jean-Pierre Rawson (1989).
 Comédie d'été, film français réalisé de Daniel Vigne (1989).
 Comédie de l'innocence, film français de Raoul Ruiz (2001).
 Comédie érotique d'une nuit d'été, film américain de Woody Allen.
 Comédie exotique, film ivoirien de Kitia Touré (1984).
 Finie la comédie, film américain de William Keighley (1940).
 La Comédie de Dieu, film portugais de João César Monteiro (1995).
 La Comédie du bonheur, film franco-italien de Marcel L'Herbier (1940).
 La Comédie du travail, film français réalisé de Luc Moullet (1987).
 La Comédie de l'argent, film néerlandais de Max Ophüls (1936).
 Le Roi de la comédie, film hongkongais de Stephen Chow (1999).
 Ma vie est une comédie, film américain de Nora Ephron (1992).
 Ma vie n'est pas une comédie romantique, film français de Marc Gibaja (2007). 
 Pain, tulipes et comédie, film italo-suisse de Silvio Soldini (2000).
 Place de la comédie, film français d'Auguste et Louis Lumière.

Genre 
 Comédie, genre littéraire, théâtral, cinématographique et télévisuel.
 Comédie (cinéma)
 Comédie à l'italienne, courant cinématographique italien (1950-1960).
 Comédie dramatique, genre cinématographique ou télévisuel.
 Comédie érotique, genre cinématographique.
 Comédie érotique à l'italienne, sous-genre du cinéma italien.
 Comédie horrifique, sous-genres du film d'horreur et de la comédie.
 Comédie policière, genre cinématographique.
 Comédie romantique, type de film d'amour.

Récompense 
 Critics' Choice Movie Award de la meilleure comédie, récompense cinématographique.
 Empire Award de la meilleure comédie, prix décernés depuis 2006.
 Golden Globe de la meilleure actrice dans un film musical ou une comédie, récompense cinématographique.
 Golden Globe du meilleur acteur dans un film musical ou une comédie
 Golden Globe du meilleur film musical ou de comédie, récompense cinématographique. 
 Prix Raimu de la comédie, récompense cinématographiques et théâtrales françaises.

Danse 
 Comédie-ballet, genre dramatique, musical et chorégraphique.

Édition 
 Art et Comédie, maison d'édition.

Géographie 
 Place de la Comédie, place centrale de Montpellier.
 Rue de l'Ancienne-Comédie, voie parisienne.

Jeu vidéo 
 Situation : Comédie, compilation de jeux vidéo Sam & Max.

Littérature

Festival 
 Comédie du Livre, festival du livre de Montpellier.

Genre 
 Comédie, genre littéraire, théâtral, cinématographique et télévisuel.
 Comédie de la Restauration anglaise, genre des comédies de la Restauration anglaise (1660-1710).
 Comédie grecque antique, genre littéraire et théâtral majeur de la Grèce antique.
 Comédie héroïque, genre littéraire.
 Comédie humaniste, genre des comédies françaises du .

Œuvre 
 La (Divine) Comédie (Commedia puis Divina Commedia), poème épique et allégorique de Dante Alighieri (1307‑1321) ;
 La Comédie du diable, nouvelle d'Honoré de Balzac (1831) ;
 Job : Une comédie de justice, roman de Robert A. Heinlein (1984) ;
 La Comédie de Terracina, roman de Frédéric Vitoux (1994).

Musique

Genre 
 Comédie-ballet, genre dramatique, musical et chorégraphique.
 Opéra Comédie, salle d’opéra de Montpellier.

Œuvre 
 Comé-comédie, chanson de Frédérique Botton, interprétée par Betty Mars.
 Comédie twistée, album d'humour de Jacques Desrosiers (1964).
 Rock'n roll Comédie, album du groupe Red Cardell.

Sécurité 
 Comédie sécuritaire, concept introduit par l'auteur américain Bruce Schneier.

Télévision

Chaîne 
 Comédie+, chaîne de télévision thématique française créée en 1997, consacrée à l'humour.

Genre 
 Comédie, genre littéraire, théâtral, cinématographique et télévisuel.
 Comédie dramatique, genre cinématographique ou télévisuel.

Œuvre 
 Doris comédie, série télévisée américaine.

Théâtre

Compagnie 
 Comédie de Béthune, centre dramatique national (France).
 Comédie de Bourges, compagnie (France).
 Comédie de Caen, centre dramatique national (France).
 Comédie de l'Est, centre dramatique national basé à Colmar (France).
 Comédie Poitou-Charentes, centre dramatique national de Poitiers (France).
 Comédie de Reims, centre dramatique national (France).
 Comédie de Saint-Étienne, centre dramatique national (France).
 Comédie de Valence, centre dramatique national (France).
 La Comédie de Bruxelles, compagnie théâtrale (Belgique).

École 
 École de la Comédie de Saint-Étienne, école nationale supérieure d'art dramatique (France).

Genre 
 Comédie, genre littéraire, théâtral, cinématographique et télévisuel.
 Comédie-ballet, genre dramatique, musical et chorégraphique.
 Comédie d'intrigue, genre théâtral.
 Comédie de caractère, genre théâtral.
 Comédie de mœurs, genre théâtral du siècle .
 Comédie des humeurs, genre dramatique.
 Comédie larmoyante, genre théâtral.
 Tragi-comédie, forme théâtrale.

Œuvre 
 La Comédie des comédiens, pièce de théâtre écrite de Georges de Scudéry (1635).
 La Comédie des erreurs, pièce de théâtre de Shakespeare (1592-1594).
 Quand jouons-nous la comédie ?, pièce de théâtre de Sacha Guitry.

Récompense 
 Prix Gémeaux de la meilleure comédie, récompense théâtrale. 
 Prix Raimu de la comédie, récompense cinématographiques et théâtrales françaises.

Salle 
 Ancienne Comédie d'Avignon, théâtre à l’italienne ( France).
 Comédie Bastille, théâtre parisien (France).
 Comédie-Canadienne, théâtre de Montréal (Canada).
 Comédie Claude Volter, théâtre bruxellois (Belgique).
 Comédie de Genève, théâtre à l'italienne (Suisse).
 Comédie de Paris, salle de spectacle parisienne.
 Comédie de Picardie, salle de théâtre d'Amiens (France)
 Comédie-Wagram, salle de théâtre parisienne (France).
 La Comédie de Toulouse, café-théâtre (France).
 La Grande Comédie, salle de théâtre parisienne (France).
 Comédie-Caumartin, théâtre parisien.
 Opéra Comédie, Opéra (salle à l'italienne) de Montpellier (France).

Voir aussi